«Julio Morales» - conjunto del nombre propio Julio y el apellido Morales - puede referirse a:

Personajes 
 Julio Morales Landgrave (1863-1945), compositor mexicano.
 Julio César Morales (1945-2022), futbolista uruguayo.
 Julio Morales Zavala (1993-), futbolista mexico-estadounidense.